Чемпионат Дании по шахматам 1988 проходил в Оденсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1988

Чемпионаты Дании по шахматам
1988 год в шахматах
Спорт в Дании в 1988 году
Спортивные соревнования в Оденсе